Silverman ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Jay Silverman (* 1955), US-amerikanischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Bernard Silverman (* 1952), britischer Mathematiker und Statistiker
 Cara Silverman (1959–2014), US-amerikanische Filmeditorin
 David Silverman (* 1957), US-amerikanischer Animator
 Faye-Ellen Silverman (* 1947), US-amerikanische Komponistin, Musikpädagogin und Pianistin
 Frederic Noah Silverman (1914–2006), US-amerikanischer Radiologe 
 Gretchen Silverman (* 1972), US-amerikanische Eishockeyspielerin, siehe Gretchen Ulion
 Herschel Silverman (1926–2015), US-amerikanischer Dichter
 Jonathan Silverman (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph Silverman (* 1955), US-amerikanischer Mathematiker
 Julius Silverman (1905–1996), britischer Politiker (Labour Partei)
 Kaja Silverman (* 1947), US-amerikanische Filmkritikerin, Kunsthistorikerin und Feministin
 Kenneth Silverman (1936–2017), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Biograf
 Ken Silverman (* 1975), US-amerikanischer Computerspieleprogrammierer
 Laura Silverman (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Leon Silverman (1921–2015), US-amerikanischer Jurist
 Max Walker-Silverman, US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor

 Mike Silverman, US-amerikanischer Musiker und Straßenkünstler
 Morris Silverman (1912–2006), US-amerikanischer Unternehmer
 Neil Silverman (* 1949), US-amerikanischer Bridgespieler
 Richard Bruce Silverman (* 1946), US-amerikanischer Chemiker
 Robert Silverman (* 1938), kanadischer Pianist
 Sarah Silverman (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Sime Silverman (1873–1933), US-amerikanischer Zeitungsverleger
 Steven Silverman (* 1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 William Silverman (1924–2004), US-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 Silberman
 Silbermann